Biblia Hebraica steht für:

 Biblia Hebraica, textkritische Handausgaben der Hebräischen Bibel
 Biblia Hebraica (Kittel) (BHK), textkritische Ausgaben der hebräischen Bibel durch Rudolf Kittel
 Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), herausgegeben von der Württembergischen Bibelgesellschaft in Stuttgart
 Biblia Hebraica transcripta (BHt), Forschungsdatenbank zum Alten Testament

Siehe auch:
 Altes Testament, ursprünglich in hebräischer Sprache verfasste Texte
 Tanach, in hebräischer Sprache verfasste Texte
 Masoretischer Text, hebräische Textversion des Tanach